Паренаго — российский дворянский род.

Предки фамилии Паренаго служили Российскому Престолу дворянской службой, и жалованы были в 1615 и других годах поместьями.

Определением Воронежского Дворянского Депутатского Собрания род Паренаго внесён в родословную книгу в 6-ю часть, древнего дворянства.

Описание герба 
В щите, имеющем голубое поле, изображён сидящий на траве гусь, обращённый в левую сторону.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Герб рода Паренаго внесён в Часть 8 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 38.

Литература 
 Гербовое дело Паренаго Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Воронежской губ. 1857 г. РГИА, ф.1343, оп.27, д.876

Шляхетские роды герба Папарона
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера